1979 Голяма награда на Бразилия е 7-о за Голямата награда на Бразилия и втори кръг от сезон 1979 във Формула 1, провежда се на 4 февруари 1979 година на пистата Интерлагос в Сао Пауло, Бразилия.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при конструкторите

Източници 
 

Голяма награда на Бразилия